U 108 oder U-108 bzw. U108 steht für:

 SM U 108, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 108 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 108, ein Massekomparator und Reifenwuchtmaschine der chinesischen Marke Unite.
 U 108, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.
 U-108, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung